Станция «Пусан» ( Пусаннёк) — центральная железнодорожная станция в Пусане, Республика Корея. Станция располагается на линии Кёнбу и Высокоскоростной линии Кёнбу. Железнодорожная станция «Пусан» вместе с расположенными под ней станциями пусанского метро образовывает крупный транспортно-пересадочный узел в центре города.

Ссылки 
 Busan Station (부산역) / VisitKorea 

К